Cet article liste les députés de la  de l'Eduskunta.
Les députés de la législature 2015-2019 ont été élus lors des élections législatives du 19 avril 2015. Le Parlement compte 200 députés.

Liste

Notes et références

Article connexe 
 Liste de députés finlandais